Апостольский нунций в Федеративной Республике Германия — дипломатический представитель Святого Престола в Германии. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла.

Нунциатура располагается в Берлине с 1925 года, до 1934 года пребывала в личной унии с апостольским нунцием в Пруссии. Между 1920 годом и 1925 годом нунциатура состояла в личной унии с Апостольским нунцием в Баварии, находясь в Мюнхене. После безоговорочной капитуляции Германии в 1945 году дипломатические отношения между Ватиканом и Германией были прерваны. Восстановлены только в 1951 году только для Западной Германии. После восстановления отношений нунциатура располагалась в Бонне. В 2001 году нунциатура снова переехала в Берлин.

Тремя римскими Папами, когда-то служившими в качестве нунциев на территории современной Германии, были Александр VII, Лев XII и Пий XII. В настоящее время Апостольским нунцием в Германии является Его Высокопреосвященство архиепископ Никола Этерович, который был назначен Папой Франциском 21 сентября 2013 года.

Апостольские нунции в Германии

В Священной Римской империи 

Первым нунцием на территории современной Германии стал в 1511 году Лоренцо Кампеджо, как нунций и кардинал-протектор при императорском дворе. Его роль была ратифицирована в 1513 году новым Папой Львом X. Нунциатура стала постоянно аккредитованной в 1530 году, после чего нунции часто сопровождали Карла V — императора Священной Римской империи, даже когда он покидал императорскую территорию.

 Лоренцо Кампеджо (1511—1539);
 Карл фон Мильтиц, нунций в Саксонии в 1518 году, посол запросить Лютера отозвать свои тезисы, и Саксония отказаться от защиты Лютера.

В Кёльне 

Кёльнская нунциатура была учреждена в 1584 году для северо-запада Священной Римской империи и Рейнской области. Нунции в Кёльне были аккредитованы при архиепископах-курфюрстах Кёльна, Майнца и Трира. В 1596 году Нидерланды были отделены от нунциатуры в Кёльне, получив своего нунция в Брюсселе.

 Кёльнские нунции (избранный список):

 Джованни Франческо Бономи (1584—1587), епископ Верчелли;
 Оттавио Мирто Франджипани (1587—1596), епископ Каяццо, с 1592 года епископ Трикарико;
 Чезаре Спечано (1592/96-1598);
 Кориолано Гарцадоро (1593/98-1606), епископ Оссеро;
 Аттильо Амальтео (1606—1610);
 Пьер Луиджи Карафа (1624—1634);
 Сириако Роччи (1630—1634);
 Фабио Киджи, будущий папа Александр VII (1639—1651)
 Франческо Буонвизи (1670—1672);
 Опицио Паллавичини (1672—1680);
 Себастьяно Танара (1687—1690);
 Джанантонио Давиа (1690—1696);
 Фабрицио Паолуччи (1696—1700);
 Джулио Пьяцца (1702—1706);
 Джованни Капрара Монтекукколи (1766—1775);
 Карло Беллисоми (1775—1785);
 Бартоломео Пакка (1786—1794);
 Аннибале делла Дженга, последний нунций в Кёльне и будущий Папа Лев XII (1794—1804).

 Впоследствии стал Апостольским нунцием в Австрии.

В Мюнхене

Апостольские нунции в Берлине 
  

Германия и Святой Престол установили дипломатические отношения с 1 мая 1920 года. Архиепископ Эудженио Пачелли, нунций в Баварии, был назначен в личную унию «нунцием в Германии». Дипломатические отношения с Пруссией были установлены в 1925 году, по этому случаю Пачелли отказался от баварской нунциатуры, был назначен нунцием в Пруссии в личной унии с нунциатурой в Германии и в том же году переехал в Берлин. До ликвидации федеральных земель Германии в мае 1934 года нунций в Германии оставался также нунцием и в Пруссии. Отношения с Баварией сохранялись в полном объёме,  преемником Пачелли на посту нунция стал архиепископ Альберто Вассалло-Торрегросса. После ликвидации Баварии, как субъекта государственности в 1934 году, его посольский ранг снизился, но он продолжал дела, пока не оставил страну в 1936 году по настоянию нацистского режима.

 Эудженио Пачелли (будущий Папа Пий XII) (22 июня 1920 — 16 декабря 1929), нунций в Германии, в личной унии нунций в Баварии (1917—1925) и нунций в Пруссии (1925—1930);
 Чезаре Орсениго (25 апреля 1930 — 8 февраля 1945), в личной унии нунций в Пруссии (1930—1934), с 1944 года в Прётцеле, а в январе 1945 года в Айхштете, где он и умер в 1946 году;
 В 1945—1951 годах — вакансия, нет нунция в период оккупации Германии войсками союзников;
 Алоизиус Джозеф Мюэнк, как апостольский визитатор, в личной унии военного викария-делегата Вооруженных Сил Соединённых Штатов Америки в Германии, став нунцием в Бонне в 1951 году.

Апостольские нунции в Бонне (только для Западной Германии) 
В Западной Германии, официально Федеративная Республика Германия, получившей квази-суверенитет в 1951 году, отношения со Святым Престолом были восстановлены в ранге нунциатуры. Германская Демократическая Республика не имела дипломатических отношений с Ватиканом.

 Алоизиус Джозеф Мюэнк (9 марта 1951 — 9 декабря 1959);
 Коррадо Бафиле (13 февраля 1960 — 11 июля 1975);
 Гвидо дель Местри (12 августа 1975 — 3 августа 1984);
 Джузеппе Уак (3 августа 1984 — 21 июня 1991), с 1990 года его компетенция распространяется и на новые земли Германии;
 Лайоша Када (22 августа 1991 — 22 сентября 1995);
 Джованни Лайоло (7 декабря 1995 — 7 октября 2003), до 2001 года в Бонне.

Апостольские нунции в Берлине с 2001 года 
 Джованни Лайоло (7 декабря 1995 — 7 октября 2003), переехал в Берлин в 2001 году, как и федеральное правительство Германии;
 Эрвин Эндер (25 ноября 2003 — 15 октября 2007);
 Жан-Клод Периссе (15 октября 2007 — 21 сентября 2013);
 Никола Этерович  (21 сентября 2013 — настоящее время).

Примечания

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Германии на gcatholic.org;
 Апостольская нунциатура в Германии на catholic-hierarchy.org;
 Официальный сайт Апостольской нунциатуры в Германии.

Германия